Meghyperus är ett släkte av tvåvingar. Meghyperus ingår i familjen dvärgdansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgdansflugor
Meghyperus